Une seconde chance, titre québécois de Forever Young, un film américain réalisé par Steve Miner, sorti en 1992 ;
 Une seconde chance (Their Second Chance), un téléfilm américain réalisé par Mel Damski, sorti en 1997 ;
 Une seconde chance (The Best of Me), un film américain réalisé par Michael Hoffman, sorti en 2014.